Ramersbach ist ein geographischer Name:

 Ramersbach, Stadtteil und Ortsbezirk von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Ramersbach (Bachemer Bach), rechter Zufluss des Bachemer Bachs (zur Ahr) bei Ramersbach, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Ramersbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) an der Nabenmühle vor Miehlen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Rammersbach